Чиль (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Чиль — місто у Швеції, у лені Вермланд.